PLUS Markets Group PLC — электронная биржа, расположенная в Лондоне, Великобритания. Ранее известная как Ofex. По исследованию Nasdaq OMX, данная биржа прочно занимает нишу среди рынков малой и средней капитализации.

Компания начала своё существование в середине 1990-х годов, совершая сделки на рынке ценных бумаг. PLUS Markets была основана в декабре 2005 года как альтернатива Лондонской фондовой биржи для торгов акциями компаний малой и средней капитализации. Биржа работает на платформе Nasdaq OMX, которая была запущена в конце 2007 года после принятия Директивы Евросоюза «O рынках финансовых инструментов».

В сентябре 2009 года Саймон Бриклс, исполнительный директор PLUS Markets, завершил 18-месячную борьбу с Лондонской фондовой биржей за право торговать на рынке альтернативных инвестиций.
 
В первой половине 2009 года на торговых площадках PLUS Markets было продано более 36 млрд акций, что в три раза больше, чем в 2008 году. Рыночная капитализация всех компаний за тот же период выросла на одну треть до 2,5 млрд фунтов стерлингов.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт PLUS Markets 
 Plus Markets на Google Finance 
 Видеоинтервью с Саймоном Бриклсом 

Фондовые биржи
Экономика Лондона